Rashid Sunyaev (på ryska Рашид Алиевич Сюняев/Rasjid Alijevitj Siunjajev, tatariska: Räşid Ğäli ulı Sönniev, född den 1 mars 1943 i Tasjkent, (Uzbekistan, dåvarande Sovjetunionen) är en rysk astrofysiker med tatariska rötter. Sunyaev arbetade inom flera områden av kosmologi, högenergiastrofysik och röntgenastronomi och har studerat de mest extrema processerna i universum. Han utvecklade teoretiska modeller om hur förmodade svarta hål drar till sig materia och ursprunget till den kosmiska bakgrundsstrålningens struktur.

Levnad 
Sunyajev studerade vid Moskvas fysikaliskt-tekniska institut och var doktorand hos Jakov Zeldovitj. 1968 promoverades han vid det statliga Moskvauniversitetet. Från 1974 till 1982 ledde Sunyajev arbetet på den Sovjetiska vetenskapsakademins institut för teoretisk astrofysik och rymdforskning (IKI).

1982–2002 inrättade han där en avdelning för högenergiastrofysik. Sedan 1995 är han även direktör för Max-Planck-Institut für Astrophysik i Garching nära München. Sunyajev var projektledare för flera satellitobservatorier inom röntgen- och gammaastronomi. Hans grupp förbereder för närvarande Spectrum-X-Gamma International Astrophysical Project och i Garching arbetar han på två experiment till ESAs i maj 2009 uppsända Planckteleskopet.

Livsverk 
Sunyajevs arbete med den kosmiska bakgrundsstrålningen har inspirerat mätningar som ger oss nycklar till universums påstådda skapelse och struktur. Tillsammans med Zeldovitj (svensk transkription) beskrev han Sunyaev-Zeldovich-effekten, som den kosmiska bakgrundsstrålningens förändring vid passage genom den heta gasen i en galaxhop.

Sunyajevs beskrivning av hur materia som dras mot ett svart hål bildar en tunn, snabbt roterande skiva är väsentlig, om vi ska kunna förstå hur sådana kompakta objekt kan vara de kraftigaste strålkällorna i universum. Dessa arbeten med N.I. Shakura över ackretionsskivors struktur var ett viktigt steg i förståelsen av materieinströmning till stellära svarta hål i röntgendubbelstjärnor och på svarta hål i aktiva galaxkärnor, och är ett av den moderna astrofysikens mest citerade arbeten.

Sunyajevs vetenskapliga publicering har (2020) enligt Google Scholar över 100 000 citeringar och ett h-index på 119.

Utmärkelser

Källor

Noter

Externa länkar 

Ryska fysiker
Alumner från Moskvas institut för fysik och teknologi
Personer verksamma vid Moskvas institut för fysik och teknologi
Födda 1943
Tyska astronomer
Män
Personer från Tasjkent
Levande personer
Kyotopristagare
Mottagare av Eddingtonmedaljen
Mottagare av Crafoordpriset
Riddare av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden